Харих:

Города 
 Харих — город в общине Фриске Маррен провинции Фрисландия в Нидерландах.

Фамилия 
 Вольфганг Харих — немецкий философ, журналист, марксистский мыслитель.